Chovanec ist der Familienname folgender Personen:

 Jozef Chovanec (* 1960), tschechoslowakischer Fußballspieler und -trainer
 Marián Chovanec (* 1957), slowakischer Geistlicher, Weihbischof in Nitra
 Milan Chovanec (* 1970), tschechischer Politiker
 Viliam Chovanec (* 1973), kroatisch-slowakischer Eishockeyspieler
 Zdeněk Chovanec (* 2004), tschechisch-venezolanischer Automobilrennfahrer